

Geografia
 Slim – comune dell'Algeria, situato nella provincia di M'Sila
 Slim – unincorporated community statunitense, in Oklahoma

Tecnologia
 SLiM – Simple Login Manager

Persone
 Carlos Slim (1940-) – uomo d'affari messicano
 Mongi Slim (1908-1969) – diplomatico tunisino, primo presidente africano dell'assemblea delle nazioni unite
 William Slim, I visconte Slim (1891-1970) – generale britannico

Altro 
 Alta tensione (Slim) – film del 1937, adattamento cinematografico del romanzo di William Wister Haines
 Slim – romanzo di William Wister Haines